Sleumer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hermann Otto Sleumer
 Hermann Sleumer